Ройтблат, Борис Михайлович (род. 1953) — русский прозаик, драматург и журналист, репортёр.
 Ройтблат, Фейга Хаимовна (более известна как Фанни Каплан; 1890—1918) — российская революционерка, анархистка, член партии социалистов-революционеров.

См. также 
 Рейтблат, Абрам Ильич
 Ротблат, Джозеф